Reich kan syfta på:

Geografi
 Reich, Rheinland-Pfalz – en kommun i Tyskland

Personer
 Christian Reich
 Lilly Reich
 Robert Reich
 Ferdinand Reich